Dröge steht für:

 ein Bauwerk in Lübeck, siehe Dröge

Dröge ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph Alfred Dröge (1952–1994), Romanist
 Frank Dröge (* 1979), deutscher Fußballtorhüter (FC St. Pauli)
 Franz Dröge (1937–2002), deutscher Kommunikationswissenschaftler
 Franz Joseph Dröge (* 1789), deutscher Jurist und Politiker
 Heinz Dröge (1922–2005), deutscher Botschafter
 Johann Albert Dröge (1805–1854), deutscher Kaufmann und Politiker
 Karl Dröge (* 1893; † nach 1952), deutscher Landschaftsmaler, Grafiker und Gebrauchsgrafiker
 Katharina Dröge (* 1984), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Katrin Dröge (* 1946), deutsche Kostümbildnerin
 Kurt Dröge (* 1951), deutscher Volkskundler
 Markus Dröge (* 1954), deutscher evangelischer Theologe, Bischof 
 Okke Dröge (* 2002), deutscher Handballspieler
 Oskar Dröge (1868–1947), deutscher Verwaltungsjurist und Parlamentarier

Siehe auch:
 Droege